A FarSight Studios (korábban Farsight Technologies) kaliforniai székhelyű videójáték-fejlesztő és kiadó cég, amelyet 1988-ban alapítottak.

Videójátékaik

Források

További információk 
A FarSight Studios weboldala 

Az Amerikai Egyesült Államok videójáték-fejlesztő cégei
Az Amerikai Egyesült Államok videójáték-kiadó cégei